Genara de Braganza (en portugués, Januária de Bragança; Río de Janeiro, 11 de marzo de 1822 - Niza, 13 de marzo de 1901) fue princesa imperial de Brasil desde su nacimiento, así como también miembro de las Casa de Borbón-Dos Sicilias por matrimonio.

Primeros años 
La princesa Genara fue la hija segundogénita de Pedro I de Brasil y IV de Portugal y de su primera esposa, la archiduquesa María Leopoldina de Austria. Por lo tanto, era hermana de la reina María II de Portugal y del emperador Pedro II de Brasil, nieta por vía paterna del rey Juan VI de Portugal y de su esposa, la infanta Carlota Joaquina de España; por parte materna era nieta del emperador Francisco I de Austria y de su esposa, la princesa María Teresa de las Dos Sicilias.

Nacida en el Palacio de San Cristóbal, Genara llegó al mundo de una manera curiosa: su madre dio a luz de pie alrededor del cuello de su padre. La princesa fue bautizada el 18 de marzo de 1822 en la Capilla Imperial y fue apodada La Princesa de la Independencia. Su nombre fue elegido por su padre como una manera de honrar a la provincia de Río de Janeiro. Ella tenía sólo cuatro años cuando su madre murió. Cuando tenía nueve años, su padre se fue a Portugal con su madrastra, la emperatriz Amelia de Beauharnais, y su hermana mayor, María. Genara creció junto a sus hermanos Pedro, Paula Mariana y Francisca. Los hermanos fueron criados en un sistema de educación muy estricta. En 1833, murió la princesa Paula Mariana antes de cumplir siquiera diez años de edad. Genara, a través de una carta, informó del suceso a su padre:

"Querido padre. A pesar de nuestras constantes oraciones al cielo, nuestra querida hermana Paula Mariana murió. No se encontraron consuelo. Nuestra querida hermana ya no está con nosotros. Además, Pedrito gravemente enfermo. Pensamos que había cogido la misma fiebre de Paula Mariana, pero, gracias a Dios, él ha mejorado y ahora está sentado en su sala de estudio. Para expresar nuestra gratitud, hermana Chica y yo, su hija Genara, no vamos a comer azúcar, hasta los cumpleaños de Pedro, el 2 de diciembre. Amado Papá, estamos desesperados y en gran consternación. Sentimos su ausencia, a nuestra hermana María de la Gloria y todos los que están con usted en Lisboa. Sus hijos siempre cariñosos y obedientes, Genara, Francisca y Pedro."

Princesa imperial 
Con la abdicación de Pedro I en Europa y la reconquista de la corona portuguesa por su hija mayor, María de la Gloria, la sucesión al trono de Brasil tuvo que ser modificada. Fue aprobada por la Cámara de Representantes una ley que la convirtió en princesa imperial de Brasil. El regente, el padre Diogo Antonio Feijó, dijo que solo aceptaba el documento en nombre de la princesa imperial. El 4 de agosto de 1836, Genara entró en la sala del palacio del Senado, con un rico vestido de oro en la que discernir las insignias de la Gran Cruz de la Orden Imperial de la Cruz y en presencia de los representantes con una mano en el misal, declaró solemnemente en voz tocado:

Por lo tanto, la princesa Genara se convirtió en princesa imperial de Brasil, hasta el nacimiento del príncipe Alfonso, hijo de su hermano Pedro.

Campaña por la regente 
En 1836, el gobierno de la regencia estaba en crisis. Algunos diputados liberales moderados comenzaron a argumentar que la regencia debía ser entregada a la princesa imperial, entonces con quince años de edad, pero la idea no fue más allá, una vez las riendas del gobierno fueron restaurados.

Matrimonio y descendencia 

Al mismo tiempo que buscaban una esposa para el emperador Pedro II, su hermano, también buscaron un marido para la princesa Genara, ya con 20 años de edad. Su matrimonio fue convenido, como el de Pedro II, con el Reino de las Dos Sicilias: los dos hermanos se casaron con otros dos hermanos.

La ceremonia se celebró en Río de Janeiro el 28 de abril de 1844. La princesa se casó con Luis de las Dos Sicilias, conde de Aquila, hijo del rey Francisco I y hermano de la princesa Teresa Cristina, que se casaría con Pedro II. Aunque la pareja se estableció inicialmente en Brasil, desencuentros entre Luis y el emperador motivaron que se instalarán en Nápoles, donde nacieron sus siete hijos:

 Luis María (18 de julio de 1845 - 27 de noviembre de 1909), contrajo matrimonio morganáticamente con María Amelia Bellow-Hamel; con descendencia.
 María Isabel (22 de julio de 1846 - 14 de febrero de 1859), murió en la infancia, fue sepultada en la Basílica de Santa Clara.
 Felipe Luis (12 de agosto de 1847 - 9 de julio de 1922), contrajo matrimonio morganáticamente con Flora Boonen; no tuvieron hijos.
 Gemelos nacidos muertos (1848), fueron sepultados en la Basílica de Santa Clara.
 Mario Manuel (24 - 26 de enero de 1851), murió a los dos días de nacido.

Muerte 
Genara falleció, exiliada tras la invasión de Garibaldi a las Dos Sicilias, en la ciudad francesa de Niza, en 1901. Era en ese momento la única hija viva del primer emperador de Brasil.

Distinciones honoríficas 
 14 de septiembre de 1839:  Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada ().
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España).

Ancestros

Referencias 

BRa
Bra
Princesas imperiales de Brasil (casa de Braganza)
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Condesas de Italia
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Princesas de las Dos Sicilias por matrimonio
Fallecidos en Niza